Die Avon Championships of California 1979 waren ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 8. bis zum 14. Januar 1979 statt. Die Tschechin Martina Navratilova gewann ihren ersten von insgesamt fünf Titeln bei der Indoor-Veranstaltung. Im Doppel triumphierten die US-Amerikanerinnen Rosemary Casals und Chris Evert. Vor 1979 fand das Turnier in San Francisco statt, für frühere Ergebnisse siehe dort. 1978 war das Turnier nicht ausgetragen worden.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Oakland